Jméno Peter Collins sdílí více osob:

 Peter Collins (plochodrážní jezdec) (* 1954) – britský plochodrážní jezdec
 Peter Collins (pilot F1) (1931–1958) – britský automobilový závodník
 Peter Collins (veslař) (*1975) – americký veslař
 Peter Collins (producent) (* 1951) – britský producent